

Toponyme

Musi, ville du sous-district de Barolong.

Musi, rivière affluent du fleuve Krishna dans l'Inde du Sud.

Musi est, à Sumatra :
 Un fleuve dans le sud de l'île.
 La langue de Palembang et de sa région, dans la province de Sumatra du Sud.
 Le kabupaten (subdivision administrative) de Musi Rawas.

Musi est, dans le Frioul-Vénétie Julienne :
 Un hameau de la commune de Lusevera nommé Musi (hameau).
 Des montagnes du Frioul-Vénétie Julienne nommées Monts de Musi.

Patronyme 
 Agostino dei Musi (vers 1490 - vers 1540), graveur italien de la Renaissance.
 Angelo Musi (1918-2009), joueur américain de basket-ball.
 Viktor Musi (1963-), artiste peintre français d'origine ukrainienne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme